Der Altötting-Halbmarathon (offizielle Bezeichnung Internationaler OMV Halbmarathon Altötting nach dem derzeitigen Hauptsponsor OMV) ist ein Halbmarathon, der seit 1992 im August oder September in Altötting stattfindet. Zum Programm gehört auch ein 6-km-Lauf.

Der flache Rundkurs beginnt und endet im Stadtzentrum und führt zum größten Teil durch den Altöttinger Forst östlich der Stadt. Der Veranstalter wirbt mit der Bezeichnung „Schnellster Naturlauf der Welt“, was angesichts der Streckenrekorde plausibel erscheint.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 1:01:39 h, Daniel Kipchumba Chebii (KEN), 2011
 Frauen: 1:08:38 h, Agnes Jepkemboi Kiprop (KEN), 2012

Siegerliste 
Quelle: Website des Veranstalters, ARRS

Entwicklung der Teilnehmerzahlen

Siehe auch 

 German Road Races

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Sportveranstaltung im Landkreis Altötting
Halbmarathon
Laufveranstaltung in Deutschland
Gegründet 1992